Busskonflikten i Sverige kan syfta på:

 Busskonflikten i Sverige 1999
 Busskonflikten i Sverige 2008
 Busskonflikten i Sverige 2013